Hoofdkantoor, de centrale vestiging van een organisatie of bedrijf
 Hoofdkwartier, de plaats van waaruit de bevelhebber van een krijgsmacht orders uitgeeft